Schatilow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schatilow (* 1987), israelischer Kunstturner 
 Iwan Jakowlewitsch Schatilow (1771–1845), russischer General 
 Nikolai Iwanowitsch Schatilow (* 1953), russischer Politiker 
 Nikolai Pawlowitsch Schatilow (1849–1919), russischer General 
 Pawel Nikolajewitsch Schatilow (1822–1887) (1822–1887), russischer General 
 Pawel Nikolajewitsch Schatilow (1881–1962) (1881–1962), russischer General 
 Sergei Saweljewitsch Schatilow (1901–1972), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wassili Mitrofanowitsch Schatilow (1902–1995), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Wladimir Pawlowitsch Schatilow (1855–1928), russischer General